Черновский (Чёрновский) — фамилия и название населённых пунктов в России:

Носители фамилии 
 Черновский (в монашестве Антоний; ум. 1748) — епископ Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Обоянский.
 Черновский, Алексей Алексеевич‎ (1904—1942) — советский гидробиолог и энтомолог, специалист экологии бентоса и систематике хирономид.
 Черновский, Казимир Гаврилович (1791—1847) — российский изобретатель, один из первых авторов проекта подводной лодки.
 Черновский, Марек (род. 1994) — чешский кёрлингист.
 Черновский, Семён Александрович (1918—1983) — Герой Советского Союза.
 Черновский, Сергей Акимович (1921—2005) — Герой Советского Союза.
 Черновский, Спиридон Алексеевич (1888—1966) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.

Населённые пункты 
 Черновский — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Черновский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Черновский — посёлок в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Черновский — хутор в Обливском районе Ростовской области.
 Черновский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Черновский — посёлок в Касимовском районе Рязанской области.
 Чёрновский — посёлок в Волжском районе Самарской области.

См. также 
 Черновский район
 Черновский сельский совет
 Черновский сельсовет
 Чернов
 Черновская
 Черновское